Автоно́мова — женская форма русской фамилии Автономов. 

 Известные носители 
 Автономова, Дарья Павловна (род. 1996) — российская гимнастка.